Odette steht für:

 Odette (Vorname), weiblicher Vorname
 Odette File Transfer Protocol, Protokoll zu Dateiübertragung
 Odette Toulemonde, französisch-belgische romantische Filmkomödie (2007)
 Odette Airways, ehemalige schweizerische Fluggesellschaft, siehe Helvetic Airways
 ODETTE, einheitliche Warenkennzeichnung/-identifikation in der Automobilindustrie entsprechend den Vorgaben der Odette International

Odette ist der Familienname von:

 Mary Odette (1901–1987), französische Stummfilm-Schauspielerin